Сиэтл Маринерс () — профессиональный бейсбольный клуб из Сиэтла (штат Вашингтон, США). Выступает в Западном дивизионе Американской лиги Главной лиги бейсбола (МЛБ). Клуб был основан в 1977 году. Домашние игры с 1999 года проводит на бейсбольном стадионе «Сэфико-филд», а до этого в «Кингдоуме».

Долгое время команда не показывала хороших результатов и лишь в 1995 году смогла стать победителем дивизиона, а в чемпионской серии дивизиона обыграть «Нью-Йорк Янкиз». Победная пятая игра серии стала памятным событием в истории команды. В 11 иннинге Эдгар Мартинес выбил победный хоум-ран и добыл победу своей команде.

В 2001 году «Маринерс» выиграли 116 игр в регулярном чемпионате, установив рекорд Американской лиги по количеству побед, и повторили рекорд МЛБ, установленный «Чикаго Кабс» в 1906 году.

Команда является одним из шести клубов лиги, которая ни разу не становились победителями Мировой серии и единственной, которая ни разу не играли в Мировых сериях. В 2021 году команда выиграла регулярный сезон с 90 победами и 72 поражениями впервые за три года, заняв второе место в Западной американской лиге. Возможность выиграть уайлд-кард оставалась до финального раунда, но «Янкиз» и «Ред Сокс» выиграли свои матчи, а морякам не хватило двух побед, сезон завершился без выхода в плей-офф, на протяжении 20 лет подряд.

Статистика

Ссылки 
 Официальный сайт команды

Клубы МЛБ
Сиэтл Маринерс